Mieter ist eine Vertragspartei, siehe:
 Mietvertrag (Deutschland)
 Mietvertrag (Österreich)
 Mietvertrag (Schweiz)

Mieter steht außerdem für:
 Ankermieter, den Hauptnutzer einer gewerblich genutzten Immobilie
 Der Mieter, siehe:
 Der Mieter (1886), eine Kurzgeschichte von Anton Tschechow
 Der Mieter (1927), ein Film von Alfred Hitchcock
 Der Mieter (1967), ein Fernsehfilms von Wolf Dietrich
 Der Mieter (1976), ein Film von Roman Polański
 Der Mieter (Oper), Oper von Händl Klaus und Arnulf Herrmann nach Roland Topors Roman
 Die Mieter, einen Roman von Bernard Malamud
 Mona Mur & Die Mieter, eine ehemalige deutsche Punkrockband
 Nachmieter, einen Mieter, der eine Mietsache übernimmt
 Oh, diese Mieter, eine Fernsehserie
 Untermieter, einen Dritten, der die Mietsache gebraucht

Siehe auch:
 Miete
 Vermieter